Яхни́н — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Яхнин, Зорий Яковлевич (1930—1997) — русский поэт, прозаик и переводчик.
 Яхнин, Леонид Львович (1937—2018) — русский поэт, писатель, драматург и переводчик.
 Яхнин, Олег Юрьевич (род. 1945) — художник, книжный график.
 Яхнин, Рудольф Моисеевич (1938—1997) — художник, книжный график.
 Яхнина, Евгения Иосифовна (урождённая Цедербаум, 1892—1979) — детский писатель, переводчик и кинодраматург.
 Яхнина, Юлиана Яковлевна (1928—2004) — российский переводчик и литературовед.